Schanker steht für:

 harter Schanker, Primäraffekt der Syphilis, siehe Ulcus durum
 weicher Schanker, siehe Ulcus molle
 Trypanosomen-Schanker, schmerzhafte Lokalveränderung an der Einstichstelle bei der Schlafkrankheit, siehe Afrikanische Trypanosomiasis #Symptomatik

Siehe auch: